El gabinete de Alejandro Maldonado Aguirre fue un gabinete transición de la República de Guatemala, que entró en funciones el 3 de septiembre de 2015 luego de la juramentación de Maldonado como presidente.

Es precedido por el Gabinete de Otto Pérez Molina quien había sido elegido presidente y por cuestiones de manifestaciones suscitadas durante el 2015 tuvo que renunciar a la presidencia.

Composición

Referencias 

Gobierno de Guatemala
Política de Guatemala